Gastein Ladies 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2007 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Бадгастайне, Австрия с 23 по 29 июля. Турнир продолжил постуимблдонскую грунтовую серию соревнований в Европе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Франческа Скьявоне (№ 31 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 

Франческа Скьявоне с 9-й попытки победила на турнире ассоциации. Ивонн Мойсбургер уступила свой дебютный финал турнира ассоциации.

Парный разряд 

Рената Ворачова выиграла свой 1-й турнир в году и 3-й за карьеру на соревнованиях ассоциации. Луция Градецкая выиграла свой 1-й турнир в году и 2-й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Австрия
Теннис
Июль 2007 года
2007